Медицинский сборник в семи книгах (, Epitomes iatrikes biblia hepta) — медицинский трактат, написанный в VII веке н. э. Павлом Эгинским на греческом языке.

В значительной степени является компиляцией работ предшественников Павла, в частности Галена и Орибасия. Трактат предназначался как для изучения медицины, так и для помощи в практической медицинской деятельности, сведения в нём изложены кратко, ясно и доступно. Фактически это была самая полная энциклопедия всех медицинских знаний того времени.

Состоял из семи книг. Первая книга содержит сведения о гигиене и рационах питания, вторая — о лихорадке, третья — о местных болезнях, четвёртая — о недугах, имеющих внешние проявления и затрагивающих не одну конкретную, а различные части тела, пятая — о ранах, укусах ядовитых животных, собак и людей, а также о бешенстве, шестая — о хирургии, и последняя — о фармацевтике и фармакологии</blockquote>. Наиболее важной из этих книг для истории медицины считается шестая, поскольку она позволяет оценить возможности хирургии в эпоху, когда жил Павел Эгинский. При этом описания и объяснения различных хирургических операций (некоторые из которых, в частности трепанация черепа, достаточно сложны) не только взяты автором из различных врачебных сочинений, но и приведены исходя из его собственной хирургической практики, а кое-что (например, впрыскивания лекарственных растворов через катетер при болезнях мочевого пузыря) введено в практику самим Павлом. В целом описанные в сочинении хирургические операции не слишком сильно отличаются от аналогичных современных.

В начале IX века третья книга была переведена на латинский язык, в том же веке сочинение целиком перевёл на арабский язык Хунайн ибн Исхак. В арабском мире труд Павла пользовался большим авторитетом, наиболее же ценилась шестая книга. В 1528 году в Венеции сочинение было опубликовано в оригинале, вскоре появилось было издано несколько переводов на латынь. Первый перевод на английский язык был осуществлён в середине XIX века Фрэнсисом Адамсом.

Труд Павла использовался в теоретической и практической медицине вплоть до XVIII века, а описанные в нём хирургические методики включались в университетские курсы в качестве классических.

Примечания

Ссылки 
 Медицинские работы Павла из Эгины (переводчик на английский Фрэнсис Адамс)
 Список других доступных текстов семи книг (в основном на латыни)

Книги VII века
Книги по медицине
История медицины